Матриш () — топоним.

 Матриш (Борба) — фрегезия в муниципалитете Борба округа Эвора в Португалии.
 Матриш (Орта) — город и район в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Матриш (Рибейра-Гранде) — район в Португалии, входит в округ Азорские острова.